Игорь Петрович Починок (род.  года, ) — украинский издатель, . Основатель, главный редактор, стратегический редактор всеукраинской украиноязычной газеты «Экспресс».

С 1988 по 1993 годы учился на факультете журналистики Львовского национального университета имени Ивана Франко. Ещё во время учёбы работал в издании «Post-Поступ», где тогда собралась инициативная молодежь львовской журналистики.

В 1994 году с группой единомышленников основал собственное издание — газету «Экспресс». За несколько лет журнал стал популярным изданием в Львове, распространился на Львовскую область, а впоследствии и на соседние регионы.

Сейчас Игорь Починок занимает должность генерального директора ООО «Экспресс медиа групп».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Експрес Медіа Груп»
Выпускники Львовского университета
Главные редакторы Украины